Az igazság ifjú ligája (eredeti cím: Young Justice) 2010-ben indult amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet a Warner Bros. Animation készített. Amerikában és Magyarországon egyaránt a Cartoon Network sugározta. Műfaját tekintve akciófilm-sorozat, kalandfilmsorozat, filmdráma-sorozat, sci-fi filmsorozat és romantikus filmsorozat. A magyar bemutató 2012. június 11-én volt 17.40-kor, duplarésszel.

A sorozatot 2013-ban törölték, ám – rajongói nyomásra – a Warner Bros. Animation 2016. november 7-én bejelentette a 3. évadot.

Szinkronhangok

Az Ifjak Ligája

Az Igazság Ligája

További szereplők

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
  

2010-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
DC Comicsból adaptált televíziós sorozatok
sorozat
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós drámasorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok
Romantikus televíziós sorozatok
Time Warner-tulajdonú Cartoon Network-sorozatok
A DC Universe saját gyártású műsorai
Az HBO Max saját gyártású műsorai